Баррундиа:

 Баррундиа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Баррундиа, Хосе Франсиско (1787—1854) — временный президент Соединённых Провинций Центральной Америки.